Кавак — турецкий топоним. Может означать:

  — река.
  — деревня в иле Адыяман.
  — деревня в иле Чанкыры.
  — деревня в иле Синоп.
  — деревня в иле Биледжик.
  — деревня в иле Сивас.
  — деревня в иле Бурдур.
  — деревня в иле Сивас.
  — деревня в иле Элязыг.
  — деревня в иле Конья.
  — деревня в иле Невшехир.
 Кавак (Самсун) — город в иле Самсун.
  — деревня в иле Карабюк.

См. также 
 Тополь